Щелкачёв — фамилия; имеет женскую форму Щелкачёва.
 Щелкачёв, Владимир Николаевич (1907—2005) — советский ученый и педагог.
 Щелкачёв, Иван Матвеевич (1817—?) — русский генерал, эриванский губернский воинский начальник.